Бликсен — имя собственное.

 Бликсен, Карен (1885—1962) — датская писательница.
 Бликсен-Финекке — старинный датско-шведский дворянский род, происходящий от померанского рода Бликсен.
 (3318) Бликсен — астероид главного пояса, открытый 23 апреля 1985 года.

См. также 
 Бликле